Scotty Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Scotty Creek (Chapman River), Nebenfluss des Chapman River (Durack River) in Western Australia
 Scotty Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland

in Kanada:
 Scotty Creek (Nordwest-Territorien)
 Scotty Creek (British Columbia)

Siehe auch:
 Scott Creek